I83  ou I-83 peut faire référence à :
 Interstate 83, une autoroute inter-États américaine reliant Harrisburg à Baltimore ;
 Varices des membres inférieurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres